Żelazko – urządzenie służące do prasowania
 Żelazko – dawne narzędzie górnicze
 Żelazko – ręczny „terminal” wypukłych kart płatniczych
 Żelazko – turniczka w masywie Cubryny w polskich Tatrach Wysokich
 Żelazko – wieś w województwie śląskim, powiecie zawierciańskim